Павловская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Усть-Паденьгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 52 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на правом берегу реки Паденьга, приток Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юго-западе деревни Леоновская и Голыгинская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2044» как «Оглядкина(Павловская)». Насчитывала 3 двора, 10 жителей мужского пола и 13 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Павловская(Огладкина) насчитывает 16 дворов, 62 мужчины и 82 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Паденгского сельского общества Устьпаденгской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 20 дворов, 45 мужчин и 51 женщина.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Паденьгское»